Tugela – rzeka w Afryce
 Tugela – wodospad w Afryce
 Tugela Ferry – miasto w Południowej Afryce
 Tugela Tuyeni – namibijski piłkarz
 (1323) Tugela – planetoida z pasa głównego asteroid